The Expanse steht für:
 The Expanse, Originaltitel von Die Ausdehnung, Episode der US-amerikanischen Fernsehserie Star Trek: Enterprise von Allan Kroeker (2003)
 The Expanse (Romanreihe), Romanreihe von James S. A. Corey (seit 2011)
 The Expanse (Fernsehserie), darauf basierende US-amerikanische Fernsehserie (seit 2015)